La commune de Lääneranna (en estonien Lääneranna vald) est une commune rurale d'Estonie faisant partie du comté de Pärnu. Elle est issue de la fusion, en 2017, des communes de Hanila, de Lihula, de Koonga et de Varbla.

Liens externes 

Commune en Estonie
Comté de Pärnu